Serle peut faire référence à : 
 Percival Serle (1871-1951), biographe et bibliographe australien. 

 Serle, une commune italienne de la région Lombardie en Italie.